Muziekalbums
 Body Talk (George Benson), een muziekalbum uit 1973 van de Amerikaanse jazzgitarist George Benson
 Body Talk (album van Imagination), een muziekalbum uit 1981 van de Britse discogroep Imagination
 Body Talk Pt. 1, een (mini-)muziekalbum uit 2010 van de Zweedse zangeres Robyn
 Body Talk Pt. 2, een (mini-)muziekalbum uit 2010 van de Zweedse zangeres Robyn
 Body Talk Pt. 3, een (mini-)muziekalbum uit 2010 van de Zweedse zangeres Robyn
 Body Talk (Robyn), een muziekalbum uit 2010 van de Zweedse zangeres Robyn, een compilatiealbum van de drie voorgaande albums
 Body Talk (The Wallets), een muziekalbum uit 1988 van de Amerikaanse band The Wallets
Singles
 Body Talk (The Deele), een single uit 1984 van de Amerikaanse band The Deele
 Body Talk (nummer van Imagination), een single uit 1981 van de Britse discogroep Imagination
 Body Talk (Poison), een single uit 1994 van de Amerikaanse hardrockband Poison
 Body Talk (Ratt), een single uit 1986 van de Amerikaanse heavy metalband Ratt
Film/televisie
 Body Talk (film), een pornofilm uit 1982
 Body Talk (televisieserie), een Britse televisieserie uit 2004
 Body Talk (toneelstuk), een toneelstuk van de Britse regisseur Stephen Daldry
 Body Talk (JAG), een aflevering uit de Amerikaanse televisieserie JAG
 Body Talk (Schiet mij maar lek), een aflevering uit de Nederlandse televisieserie Schiet mij maar lek